Codrington  heißen folgende geographische Objekte:
 Codrington (Barbuda), Hauptort der Karibikinsel Barbuda, Antigua und Barbuda
 Codrington (Ontario), Kanada
 Codrington (South Gloucestershire), England
sowie:
 Mount Codrington, ein Berg im Enderbyland, Antarktika

Codrington ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Codrington (1770–1851), britischer Admiral
 Giovanni Codrington (* 1988), niederländischer Sprinter
 Nigel Codrington (* 1979), Fußballspieler aus Guyana
 Ray Codrington, US-amerikanischer Jazztrompeter
 Robert Henry Codrington (1830–1922), britischer anglikanischer Priester und Anthropologe
 William John Codrington (1804–1884), britischer General